Alberti ferner für:
 Alberti (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Partido Alberti, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Alberti (Buenos Aires), Hauptort des Partidos Alberti
 Alberti (Florenz), Adelsfamilie aus Florenz
 Alberti (Prato), Adelsfamilie aus Prato
 Alberti von Enno, Tiroler Adelsgeschlecht
 Alberti von Poja, altadliges, ursprünglich französisches Geschlecht
 Alberti-Bass, eine Art der musikalischen Begleitung
 Friedrich-von-Alberti-Preis der Paläontologischen Gesellschaft

Siehe auch:
 Alberty
 Alberdi